Sandelia är ett släkte av fiskar. Sandelia ingår i familjen Anabantidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Sandelia